Okręty US Navy o nazwie USS  "Chatterer":
 Pierwszy  był trałowcem. Wszedł do służby w 1940.
 Drugi  był trałowcem. Wszedł do służby jako USS YMS-415 w 1944.

Chatterer